1. Mistrzostwa świata w gimnastyce artystycznej, które odbyły się w Budapeszcie na Węgrzech 7 i 8 grudnia 1963 roku i pod egidą Fédération Internationale de Gymnastique (FIG). Tabelę medalową zdominowały gimnastyczki ze Związku Radzieckiego i Bułgarii.

Medalistki

Ćwiczenia ręczne

Przyrządy

Wielobój

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
1. Weltmeisterschaften vom 7.-8. Dezember 1963 in Budapest, Ungarn, rsg.net, [dostęp: 2018-04-04]. 
1. World Championships from 7.-8. December 1963 in Budapest, Hungary, r-gymnast.bplaced.net, [dostęp: 2018-04-04].

Mistrzostwa świata w gimnastyce artystycznej
1963 w sporcie
1963 w Europie
Węgry w XX wieku
Gimnastyka na Węgrzech
Sport w Budapeszcie